Чёрное братство — общество мрачной духовности, в противовес «».

 Чёрное Братство — в эзотеризме и оккультизме синоним чёрных магов и колдунов, ведомых личным эгоизмом при применении их сверхъестественных дарований.
  — в Тулузе при епископе Фолькете (XIII век).

См. также 
  — серия романов американской писательницы Джессики Роули Бёрд (; род. 1975) под девичьей фамилией Дж. Р. Уорд.